Balones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Balones (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Balones (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar